Europeiska Cupvinnarcupen i fotboll 1960/1961 vanns av Fiorentina, Italien som i finalerna slog Rangers, Skottland. Det var första säsongen turneringen spelades. Bara tio lag deltog. Turneringen sågs på den tiden inte lika viktig som den säsongen 1955/1956 igångsparkade Europacupen, och många länder hade vid denna tid ingen större landsomfattande cupturnering.

Preliminär omgång 

Möte 1

Möte 2

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 

Möte 1

Möte 2

Semifinaler 

Möte 1

Möte 2

Finaler

Källor

Externa länkar 
 Säsongen 1960/1961 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1960 i Europa
1961 i Europa
Fotbollssäsongen 1960/1961
1960/1961